Аршеневский — фамилия.
Известные носители:
 Аршеневские — дворянский род.

 Аршеневский, Василий Кондратьевич (1758—1808) — математик, профессор Московского университета
 Аршеневский, Исай Захарьевич (ок. 1700 — ок. 1770) — Смоленский вице-губернатор (1756—1758) и губернатор (1758—1763), действительный статский советник (1756)
 Аршеневский, Илья Яковлевич (1755—1820) — сенатор, президент Мануфактур-коллегии (1800—1801)
 Аршеневский, Николай Алексеевич (1812—1855) — полковник, участник обороны Севастополя
 Аршеневский, Николай Яковлевич (1743—1802) — генерал-майор, тайный советник, Смоленский и Астраханский губернатор
 
 Аршеневский, Яков Степанович (?—1771) — нижегородский губернатор (1764—1771); отец Н. Я., П. Я. и И. Я. Аршеневских